Китайско-тайваньские отношения — отношения между Китаем (КНР) и Тайванем (контролируется частично признанной Китайской Республикой, см. Свободная территория Китайской Республики).

 Первый кризис в Тайваньском проливе (1955)
 Второй кризис в Тайваньском проливе (1958)
 Третий кризис в Тайваньском проливе (1995—1996)
 Китайско-тайваньский кризис (2022)

См. также 
 Территориальные вопросы КНР#Тайвань